Guardia puede hacer referencia a:
 El guardia de seguridad (o vigilante de seguridad), persona cuya labor es salvaguardar bienes, habitualmente miembro de una empresa de seguridad de naturaleza civil.
 Instituciones actuales o históricas:
 La Guardia Civil, instituto armado de naturaleza militar.
 La Guardia de Asalto, cuerpo policial español creado en febrero de 1932 por las autoridades republicanas.
 La Guardia Imperial, un cuerpo de soldados veteranos franceses.
 La Guardia di Finanza, fuerza especial de policía que forma parte de las Fuerzas Armadas de Italia.
 La Guardia pretoriana, cuerpo militar que servía de escolta a los emperadores romanos.
 La Guardia varega, guardia personal de los emperadores bizantinos.
 La guardia de corps, tipo de tropa de casa real.
 En los Estados Pontificios, la Guardia Suiza Pontificia.
 En la Casa Real española:
 La Guardia Real, cuerpo dedicado a la protección de S.M. el Rey de España y su familia.
 Las Guardias de Castilla.
 La Guardia tudesca (o Guardia alemana).
 La Guardia valona, cuerpo de infantería reclutado originalmente en los Países Bajos.
 La Guardia borgoñona (o los Archeros de Borgoña).
 La Guardia amarilla (o Guardia española), guardia del rey que se creó en España en el sigloXVI.

Asimismo, puede referirse a los siguientes topónimos de Italia:
 Guardia Lombardi, municipio de la provincia de Avellino, en la región de Campania.
 Guardia Perticara, municipio de la provincia de Potenza, en la región de Basilicata.
 Guardia Piemontese, municipio de la provincia de Cosenza, en la región de Calabria.
 Guardia Sanframondi, municipio de la provincia de Benevento, en la región de Campania.

Además, puede hacer referencia a:
 Guardia de Hierro, movimiento fascista rumano.
 Guardia Nacional del Mar, grupo coreográfico musical creado en 1969 con el fin de promocionar la ciudad de Mar del Plata (Argentina).

Enlaces externos